Сот-де-Феррер ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 8,60 км². Население — 460 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Кастельона